Nagy Dénes (1920–) orvos, sebész, Kossuth-díjas anatómus
Nagy Dénes (1980–) filmrendező
Nagy Dénes (?) matematikus, tudomány- és technikatörténész